Государственная премия Израиля (, прас Исраэль) — высшая форма поощрения государством выдающихся достижений в области науки, литературы, искусства, культурной и общественной деятельности. Учреждена в 1953 году. Присуждается министром образования и культуры по рекомендации отраслевых жюри, как отдельным лицам, так и коллективам. Вручение Государственной премии Израиля происходит в День независимости Израиля.

Список лауреатов

XX век

XXI век

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 
Списки:Израиль
Списки лауреатов премий